Darren Van Impe (1973-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Kevin Van Impe (1981-), coureur cycliste belge.
  (?-), acteur flamand.
 Lucien Van Impe (1946-), coureur cycliste belge.
Patronyme flamand